Pehr Sjöbring kan syfta på:

* Pehr Sjöbring (professor) (1776–1842), orientalist, professor i Uppsala.
 Pehr Sjöbring (biskop) (1819–1900), biskop i Kalmar; den föregåendes systers sonson.